Patrick Geddes
 Barbara Bel Geddes
 Keith Geddes
 Anne Geddes
 Kenneth Geddes Wilson

Localidades 
 Geddes (Dakota do Sul)

Desambiguações de sobrenomes